La discesa libera maschile ai campionati mondiali di sci alpino 2019 si è svolta il 9 febbraio 2019 ad Åre, in Svezia: la gara è stata vinta da Kjetil Jansrud.

Podio

Dati tecnici
Data: sabato 9 febbraio 2019
Ora: 13.30 (UTC+1)
Pista: Olympia
Partenza: 1 033 m s.l.m.
Arrivo: 396 m s.l.m.
Dislivello: 637 m
Tracciatore: Hannes Trinkl (FIS)

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Discesa libera maschile